Catillon (Oise), voormalige gemeente
 Catillon (Seine-Maritime), voormalige gemeente
ook:
Catillon-du-Temple, Aisne, voormalige gemeente
Catillon-Fumechon, Oise
Catillon-sur-Sambre, Noorderdepartement